Die Copa Brasil 1985 war die 29. Austragung der nationalen Brasilianischen Meisterschaft für Vereinsmannschaften. Bei dem namenähnlichen Wettbewerb dem Copa do Brasil handelt es sich um den brasilianischen Pokalwettbewerb, welcher ab 1989 parallel zur Meisterschaft ausgetragen wurde.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft startete am 26. Januar 1985 in ihre neue Saison und endete am 31. Juli 1985. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet.

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Marinho vom Vize-Meister Bangu AC. Torschützenkönig wurde mit 20 Treffern Edmar Bernardes dos Santos vom Guarani FC.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften wurden zunächst in vier Hauptgruppen aufgeteilt, die nebeneinander Vorrundenspiele austrugen.

1. Runde:

In den Gruppen A und B spielten insgesamt 20 Mannschaften, dieses waren die zwanzig besten aus der ewigen Rangliste des Verbandes. In jeder Gruppe waren zehn Klubs. In Hin- und Rückrunde spielten alle Mannschaften gegen die aus der anderen Gruppe. Spiele innerhalb der eigenen Gruppe fanden nicht statt.

Am Ende der Hinrunde qualifizierten sich die beiden Gruppensieger für die zweite Runde. Nach der Rückrunde qualifizierte sich die Gruppensieger der Rückrunde sowie wie die beiden bestplatzierten aus Hin- und Rückrunde für die zweite Runde.

In den Gruppen C und D spielten insgesamt 24 Mannschaften, dieses waren die 22 besten aus den Staatsmeisterschaften 1984 plus die beiden Finalisten aus der Serie B 1984, Clube do Remo und Uberlândia EC. Der Modus in diesen Gruppen war derselbe, wie in den Gruppen A und B.

2. Runde:

In der zweiten Runde spielten die sechzehn Qualifikanten in vier Gruppen (E – H) zu jeweils vier Mannschaften gegeneinander. Die Gruppensieger zogen in die Halbfinals ein.

Finalrunde:

Die Halbfinale wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Zum Finale gab es nur ein Spiel. Der Sieger musste im Elfmeterschießen ermittelt werden.

Gesamttabelle: Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Gesamttabelle gebildet. Diese wird vom nationalen Verband zur Berechnung der ewigen Bestenliste genutzt.

1. Runde

Gruppe A 

Hinrundentabelle

|}

Rückrundentabelle

|}

Gesamttabelle A

|}

Gruppe B 

Hinrundentabelle

|}

Rückrundentabelle

|}

Gesamttabelle B

|}

Gruppe C 

Hinrundentabelle

|}

Rückrundentabelle

|}

Gesamttabelle C

|}

Gruppe D 

Hinrundentabelle

|}

Rückrundentabelle

|}

Gesamttabelle D

|}

2. Runde

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

   

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

Aufgrund der besseren Saisonleistung, bekam der Bangu AC das Heimrecht.

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten. Auch wurden die Mitglieder der Gruppen A und B besser bewertet, wie die Wettbewerber aus C und D.

|}

Weblinks 
 Série A 1985 – Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com

1985
Fußballsaison 1985